Но́мен — власне ім'я, назва; слово як позначення предмета — лексис, номен.
Nomen novum — термін в біологічній номенклатурі
Nomen dubium — термін в зоологічній номенклатурі
Nomen nudum — в таксономії використовується для позначення терміна або фрази, яка виглядає як наукова назва.
 Номен — середня частина стародавніх римських імен. Див. Давньоримські імена.
Номен — особисте ім'я Стародавніх єгипетських фараонів

Топонім 
 Номен — муніципалітет у Франції.

Див. також 
 Ноумен — річ або подія незалежні від наших відчуттів.
 Біномен
 Номінація
 Номенклатура

Посилання

Примітки